Saint-David puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Saint David, isla de las Bermudas;
 Saint-David, municipio de Montérégie Este, Quebec, Canadá;
 Saint-David, parroquia en Charlotte, Nuevo Brunswick, Canadá;
 Saint-David-de-Falardeau, municipio de Fjord-du-Saguenay en Quebec, Canadá;
 Saint-David, una de las diez parroquias de Domínica;
 Saint-David, parroquia en Maine;
 Saint David's, en Gales;